Buchou est un patronyme porté notamment par :

 Hubert Buchou (1925-2015), homme politique français ;
 Stéphane Buchou (1974-), homme politique français.